Nicomaco Flaviano:
 Virio Nicomaco Flaviano
 Nicomaco Flaviano – prefetto del pretorio